Анастасия е женско лично име с гръцки произход (Αναστασια) и означава възкресение (възкръснала). 

Може да се отнася също така за:

Филм и телевизия 

 Анастасия – американски исторически драматичен филм от 1956 г. с Ингрид Бергман в главната роля
 Анастасия: Мистерията на Анна – американски телевизионен минисериал от 1986 г., изобразяващ събитията от декември 1916 до 1938 г.
 Принцеса Анастасия – американски анимационен музикален филм от 1997 г., базиран на живота на Великата княгиня Анастасия Николаевна от Русия
 Анастасия (мюзикъл) – американски сценичен мюзикъл, адаптиран от анимационния музикален филм от 1997 г.
 Анастасия: Имало едно време – филм от 2020 г. с участието на Емили Кери като Великата княгиня Анастасия Николаевна
 Анастасия – гръцки телевизионен сериал от 1993–94 г.
 Анастасия Тремейн – името на една от доведените сестри на Пепеляшка във филма на Дисни Пепеляшка
 Анастейжа „Ана“ Стийл – главната героиня от трилогията „Петдесет нюанса“.
 „Шеметната Анастасия“ – венецуелска теленовела от 2004 г.

Музика 

 „Анастейша“ – песен на Пат Буун от 1956 г., част от саундтрака на едноименния филм с Ингрид Бергман
 „Анастасия“ – балет в едно действие, чиято премиера е през 1967 г.
 Анастейша – американска певица и авторка на песни (*1968 г.)

Места 

 Остров Анастасия – остров край североизточното атлантическо крайбрежие на Флорида в Съединените щати
 Анастасия, Алберта – малко селце в Алберта, Канада
 Анастасия – село в дем Зиляхово, Гърция.
 Остров Света Анастасия – българско островче в Черно море

Други 
824 Анастасия – малка планета (астероид), обикаляща около Слънцето

Женски имена
Пояснителни страници